Зяньковецька сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Зяньковецька сільська рада — Хмельницька область, Деражнянський район